Jagoda (das Wort für Erdbeere in verschiedenen südslawischen Sprachen, allgemein für Beere in verschiedenen west- und ostslawischen Sprachen) ist ein Familienname, der auch als weiblicher Vorname auftritt.

Namensträger 

Familienname
 Bernhard Jagoda (1940–2015), deutscher Politiker
 Flory Jagoda (1923–2021), bosnisch-amerikanische Songwriterin und Sängerin
 Genrich Grigorjewitsch Jagoda (1891–1938), Chef der sowjetischen Geheimpolizei GPU und NKWD

Vorname
 Jagoda Gruszczyńska (* 1995), polnische Beachvolleyballspielerin
 Jagoda Marinić (* 1977), deutsche Schriftstellerin
 Jagoda Szelc (* 1984), polnische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Jagoda Szmytka (* 1982), polnische Komponistin
 Jagoda Truhelka (1864–1957), jugoslawische Pädagogin und Schriftstellerin

Siehe auch 
 Jahoda

Familienname
Weiblicher Vorname
Slawischer Personenname
Polnischer Personenname
Sorbischer Personenname